Briggs Automotive Company (BAC) – firma produkująca samochody sportowe
 sztuczny chromosom bakteryjny
 firma lotnicza British Aircraft Corporation
 biopsja aspiracyjna cienkoigłowa